Tui Na, een Chinese vorm van massage
Tuina (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie spinneruilen (Erebidae)